O Campeonato Cabo-Verdiano de futebol de 2011 foi a 32ª edição do Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol  O número de clubes dessa edição foi 11. Esta foi a primeira vez em que uma final contou com dois times de uma mesma ilha ou cidade. 

O campeão do torneio foi o CS Mindelense, sendo esse seu oitavo título. Para o ano seguinte, não houve representantes do país na Liga dos Campeões da África de 2012 e nem na Copa das Confederações Africanas de 2012.

Clubes

 Boavista FC, campeão da edição de 2010
 Sal-Rei FC, campeão da Liga Insular da Boa Vista
 Vulcânicos Futebol Clube, campeão da Liga Insular do Fogo
 Onze Unidos, campeão da Liga Insular do Maio
 Académico do Aeroporto, campeão da Liga Insular do Sal
 Benfica, campeão da Liga Insular do Santiago (Zona Norte)
 Sporting Clube da Praia, vice-campeão da Liga Insular do Santiago (Zona Sul)
 Rosariense Clube, campeão da Liga Insular de Santo Antão (Zona Norte)
 Associação Académica do Porto Novo, campeão da Liga Insular de Santo Antão (Zona Sul)
 FC Ultramarina, campeão da Liga Insular do São Nicolau
 CS Mindelense, campeão da Liga Insular de São Vicente

Informações sobre o clubes

Resumo da Temporada
A edição 2011 da Campeonato Nacional teve o CS Mindelense.

Classificação Final

Grupo A

Grupo B

Jogos
<center>
{|class="wikitable" style="font-size:95%; text-align: center; width: 95%;"
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 1
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Ultramarina
|3 - 1
|Sal Rei
|15 de maio
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Sporting Praia
|1 - 0
|Benfica Sta Cruz
|15 de maio
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Mindelense
|6 - 0
|Vulcânicos
|15 de maio
|-align=center
|Boavista
|bgcolor=#D0E7FF|0 - 0
|Acádemica Porto Novo
|14 de maio
|-align=center
|Rosariense
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|Académico Aeroporto
|14 de maio
|}

EstatísticasMaiores vitórias:'''
Mindelense 6-0 Vulcânicos (15 de maio)
Boavista FC 6-0 Rosariense (11 de junho)

Notas

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
 

Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol
Futebol de Cabo Verde